52 - o ano 52 d.C
52 (DC Comics)
Os Novos 52
52 (número)

0052